Villegagnon (eiland), een eiland voor de kust van Rio de Janeiro
 Nicolas de Villegagnon (1510 - 1571), een Frans admiraal
 Bannost-Villegagnon, een Franse gemeente